Henri Berton kan syfta på:

* Henri François Berton (1784–1832), fransk kompositör
 Henri Montan Berton (1766–1844), fransk kompositör